ou  (« homme obèse » en anglais) peut faire référence à :

 , une bombe nucléaire américaine
 , une émission de radio américaine produite dans les années 1940 et 1950 ;
 The Fat Man, un film américain réalisé par William Castle, sorti en 1951 ;
 Fatman, un film américain réalisé par Eshom et Ian Nelms, sorti en 2020 ;
 The Fat Man, une chanson de rhythm and blues coécrite par Fats Domino et Dave Bartholomew et enregistrée par Fats Domino en .
 Tongue of the Fatman, un jeu vidéo sorti en 1989.

Voir aussi